Nedvězí (okres Svitavy), een Tsjechische gemeente
 Nedvězí (Olomouc), een stadsdeel van Olomouc
 Nedvězí (Praag), een wijk in Praag